

Неданово — село в гміні Козлово Нідзицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства.

Неданово — присілок у Шаховському районі Московської області.